Lucerne (comtat de Lake), població els Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Lucerne (comtat de Kings), població els Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Lucerne Valley, població els Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Lucerne (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana.
 Lucerne (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 Lucerne (Wyoming), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Wyoming.
 Lucerne Mines, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.
 FC Lucerne, club suís de futbol de la ciutat de Lucerna.
 Buick Lucerne, cotxe de tracció davantera venut sota la marca de Buick, divisió de General Motors (GM).